At the Stroke of Twelve – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 At the Stroke of Twelve – cortometraggio del 1941 diretto da Jean Negulesco